Blinde Wut ist der Titel folgender Filme:

 Blinde Wut (1936), US-amerikanisches Drama von Fritz Lang
 Blinde Wut (1989), US-amerikanischer Actionfilm von Phillip Noyce
 Silvia S. – Blinde Wut (2014), deutsches Drama von Friedemann Fromm
 Tatort: Blinde Wut (1982), Folge der Fernsehserie Tatort

Siehe auch:
 Blinder Haß